Le tournoi de tennis de Los Angeles est un tournoi de tennis. L'édition féminine 1969 organisée par la ligue professionnelle National Tennis League se dispute du 6 au .

Billie Jean King remporte le simple dames. En finale, elle bat Ann Haydon-Jones.

Résultats en simple

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Tournoi de tennis de Los Angeles

Lien externe

Navigation 

dames 1969
Los Angeles
Tennis aux États-Unis en 1969
Tennis en mars 1969
1969 en Californie